Algologia – parte della botanica che studia le alghe
Algologia – branca della medicina che si occupa della terapia del dolore

Altri progetti